Zoltán Jenő (1876–1911) színigazgató, újságíró
 Zoltán Jenő (1891–?) újságíró